Соколан Іван Антонович — депутат Верховної Ради УРСР 8-9-го скликань.
 Соколан Степан Степанович — радянський віце-адмірал, командир ряду кораблів і з'єднань трьох флотів Військово-морського флоту СРСР.
 Соколан Ярослав Тадейович — український живописець, монументаліст, член НСХУ.